Cane (voorwerp), een soort dunne stok
Cane (televisieserie), een televisieserie uit de Verenigde Staten
Cane (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement La Paz
Cane, een Nederlandse elektronische-muziekgroep van de broers Funcken
Canè, een dorp in Italië